Pride 18: Cold Fury 2 foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Pride Fighting Championships. Aconteceu em  no Marine Messe Fukuoka em Fukuoka.

Resultados

Ligações Externas 
 Official Pride Website
 Sherdog.com

2001 nas artes marciais mistas
Desporto no Japão em 2001